La chitarra basso, generalmente chiamata anche semplicemente basso, può essere di due tipi:

 Basso elettrico (o chitarra basso, più semplicemente noto come basso) – strumento musicale della famiglia dei cordofoni (ad amplificazione elettronica) a quattro corde
 Basso acustico – strumento musicale acustico simile alla chitarra